

Physique 

 Conduction thermique : est le mode de transfert de chaleur provoqué par une différence de température entre deux régions d'un même milieu ou entre deux milieux en contact sans déplacement appréciable de matière. C'est en fait l'agitation thermique qui se transmet de proche en proche, une molécule ou un atome cédant une partie de son énergie cinétique à son voisin (la vibration de l'atome se ralentit au profit de la vibration du voisin). Voir aussi conductivité thermique.
 Conduction électrique, voir aussi conductivité électrique.
 Bande de conduction.

Droit 

 Droit Romain: La Conduction est l'action de prendre à loyer.

en:Conduction
pt:Condução